Hrvatska:
Orbanići (Marčana), naselje u općini Marčana
Orbanići (Žminj), naselje u općini Žminj